Чарльз Мизнер (, 13 июня 1932, , штат Мичиган, США) — американский физик, специализирующийся на общей теории относительности и космологии. Его работы посвящены фундаментальным основам таких областей физики, как квантовая гравитация и численная относительность. Один из авторов учебника-монографии Гравитация.

Биография

Образование и карьера 
Чарльз Мизнер родился в Джэксоне, штат Мичиган, 13 июня 1932 года. В 1952 году получил степень бакалавра в университете Нотр-Дам, после чего продолжил обучение в Принстонском университете, в котором в 1954 году получил степень магистра искусств, а в 1957 году закончил докторантуру. Научным руководителем его диссертации «Набросок фейнмановского квантования общей теории относительности; вывод полевых уравнений; тождественное зануление гамильтониана» () был Джон Уилер.

С 1956 по 1959 годы он работал инструктором (преподавателем) на факультете физики Принстонского университета, а с 1959 по 1963-й доцентом (). В 1963 году Минзер устроился в Мэрилендский университет в Колледж-Парке в качестве адъюнкт-профессора, там же в 1966 он получил учёное звание профессор и в этой должности проработал до 2000 года.

С 2000 года Минзер является почётным профессором Мерилендского университета (профессор-эмерит), где он также продолжает быть членом Gravitation Theory Group. В течение своей научной карьеры Минзер был научным руководителем 22 аспирантов, главным образом в Принстонском и Мерилендском университетах, из которых половина стала профессорами физики или математики.

Мизнер преподавал в качестве приглашённого профессора в таких учебных заведениях, как Институт гравитационной физики Общества Макса Планка (также известный как Институт Альберта Эйнштейна),  в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, Папская академия Кракова (Польша), Институт физических проблем имени П. Л. Капицы РАН (во времена СССР), Калифорнийский технологический институт, Оксфордский университет и Кембриджский университет.

Научные достижения 
Большинство научных работ Мизнера связаны с общей теорией относительности, которая описывает гравитационные взаимодействия. Он известен своим вкладом в раннее развитие космологии, — первым указал на проблему горизонта, а также на роль топологии пространства-времени в общей теории относительности, квантовой гравитации и численной относительности. На пересечении топологии и космологии Мизнер первым изучил динамику , которая обобщает модели Фридмана для ранней Вселенной и является более реалистичной, а также нашёл точное решение уравнений Эйнштейна, названное в его честь пространством Мизнера. Вместе с  и Стэнли Дезером он является автором гамильтоновой формулировки общей теории относительности в специфическом 3+1-расщеплении пространства-времени на пространство и время. Этот подход, известный как формализм Арновитта — Дезера — Мизнера, играет важную роль в попытках сформулировать квантовую теорию гравитации и является математической основой большинства подходов численной относительности, то есть численного решения полных, а не приближённых уравнений Эйнштейна в сильных гравитационных полях. Именно за разработку этого формализма в 1994 году Арновитту, Дезеру и Мизнеру была присуждена премия Дэнни Хайнемана.

Основные награды и признание 
 Стипендия Гуггенхайма (1972)
 Премия Дэнни Хайнемана в области математической физики (1994)
 Член Американской академии искусств и наук (с 2000)

Личная жизнь 
Мизнер католик. Он женат с 1959 года и имеет четверых детей.

Книги 
 
 Русский перевод: 
 
  Сборник статей в честь Чарльза Мизнера

Примечания

Ссылки 
 
 

Физики США
Выпускники Принстонского университета
Выпускники Университета Нотр-Дам
Родившиеся в 1932 году
Преподаватели Мэрилендского университета в Колледж-Парке
Преподаватели Колледжа компьютерных, математических и естественных наук Мэрилендского университета в Колледж-Парке
Преподаватели Принстонского университета
Стипендиаты Гуггенхайма